Geoff Thomas o Geoffrey Thomas puede referirse a varias personas:

 Geoffrey Thomas (académico), presidente del Kellogg College, Oxford 
 Geoffrey Thomas (hombre de negocios), hombre de negocios australiano
 Geoff Thomas (futbolista nacido en 1948), futbolista de Gales
 Geoff Thomas (futbolista nacido en 1964), futbolista internacional de Inglaterra
 Geoff Thomas (pastor), ministro religioso de gales
 Geoff Thomas (tenista), tenista australiano